Pasawahan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pasawahan (administrativ by i Indonesien, lat -6,82, long 108,42), Jawa Barat, 
 Kecamatan Pasawahan, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Pasawahan (administrativ by i Indonesien, lat -6,58, long 107,49), Jawa Barat, 
 Desa Pasawahan (administrativ by i Indonesien, lat -6,75, long 106,76), Jawa Barat, 
 Kelurahan Pasawahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Pasawahan (administrativ by i Indonesien, lat -7,15, long 107,87), Jawa Barat, 
 Desa Pasawahan (administrativ by i Indonesien, lat -6,85, long 108,60), Jawa Barat, 
 Kelurahan Pasawahan (administrativ by i Indonesien, Lampung), 

Robotskapade Indonesienförgreningar